Der Akademische Turnbund in Österreich (ATBÖ) ist eine Arbeitsgemeinschaft (ArGe ÖATVe) der nicht-farbentragenden akademischen Turnvereine (-verbindungen) an österreichischen Universitäten und Hochschulen.  

Derzeit gehören dem ATBÖ folgende akademische Turnvereine an:
 Akademischer Jahnbund Graz
 Akademischer Turnverein Graz
 Akademische Turnverbindung Innsbruck
 Akademischer Turnverein Leoben
 Akademischer Turnverein Linz
 Wiener Akademischer Turnverein

Literatur 
 Altherrenbund des ATB (Hrsg.): 100 Jahre Akademischer Turnbund 1883–1983. Melsungen 1983.
 Bernhard Grün, Christoph Vogel: Die Fuxenstunde. Handbuch des Korporationsstudententums. Bad Buchau 2014, S. 175, ISBN 978-3-925171-92-5.

Sportverband (Österreich)
Nationaler Sportverband (Österreich)
Turnverbindungen
Korporationsverband
Hochschulsport (Österreich)
Sport (Cisleithanien)
Studentenverbindungen in Österreich